Ocells, una classe de vertebrats.
 Els ocells, una obra satírica d'Aristòfanes.
 Els ocells, pel·lícula estatunidenca de 1963 del britànic Alfred Hitchcock.
 Els ocells, cançó del grup català Els Amics de les Arts de l'àlbum Espècies per catalogar.